Sezóna 2008/2009 byla 17. sezónou Běloruské ligy. Mistrem se stal tým Junosť Minsk.

Základní část 

 Lotyšské týmy se běloruského play off neúčastnily a postoupily přímo do play off Lotyšské ligy.

Play off

Čtvrtfinále 
 Junosť Minsk – Chimik-SKA Novopolock 3:0 (4:1, 5:4 P, 3:0)
 HK Homel – Něman Hrodno 3:2 (3:1, 1:2, 0:1, 3:0, 6:0)
 Metallurg Žlobin – Keramin Minsk 3:1 (2:3, 6:4, 3:1, 2:1)
 Chimvolokno Mohylev – HK Vitebsk 3:1 (3:0, 3:4, 4:3 P, 3:2 P)

Semifinále 
 Junosť Minsk – Chimvolokno Mohylev 3:2 (7:1, 2:3 P, 1:2 P, 6:1, 3:2)
 HK Homel – Metallurg Žlobin 3:0 (1:0, 3:0, 4:2)

Finále 
 Junosť Minsk – HK Homel 4:3 (3:2 P, 0:2, 2:3 P, 0:4, 3:1, 3:2, 1:0)

Běloruská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009